Наомі Броді і Сара Соррібес Тормо були чинними чемпіонками, але цього разу Броді вирішила не брати участі, а Соррібес Тормо брала участь у турнірі в Чарлстоні.

Ейжа Мугаммад і Марія Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Монік Адамчак і Джессіка Мур з рахунком 7–6(7–2), 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Турнірна сітка 

Monterrey Open, парний розряд
2019
2019 у мексиканському спорті